Microdeutopus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av A. Costa 1853. Microdeutopus ingår i familjen Aoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Microdeutopus